Il termine ossido di rutenio può essere applicato a:

Triossido di dirutenio, l'ossido di Ru(III) di formula Ru2O3
Diossido di rutenio, l'ossido di Ru(IV) di formula RuO2
Triossido di rutenio, l'ossido di Ru(VI) di formula RuO3
Tetrossido di rutenio, l'ossido di Ru(VIII) di formula RuO4